

Geografia

Francia 
 Essert – comune nel dipartimento del Territorio di Belfort (Borgogna-Franca Contea)
 Essert – ex comune ora frazione di Lucy-sur-Cure, comune nel dipartimento della Yonne (Borgogna-Franca Contea)
 Essert-Romand – comune nel dipartimento dell'Alta Savoia (Alvernia-Rodano-Alpi)

Svizzera 
 Essert – ex comune ora frazione di Le Mouret, comune nel distretto della Sarine (Canton Friburgo)
 Essert-Pittet – ex comune ora frazione di Chavornay, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)
 Essert-sous-Champvent – ex comune ora frazione di Champvent, comune nel distretto del Jura-Nord vaudois (Canton Vaud)